Copeland (Engeland), een Engels district
Copeland (Kansas)
Copeland (motorfiets), een historisch merk van stoom-motorfietsen
Copeland (Oklahoma)

Personen met de achternaam Copeland
Adam Copeland, een Canadese worstelaar
Herbert Copeland, een Amerikaanse bioloog
Lillian Copeland, een Amerikaanse atleet 
Stewart Copeland, drummer van The Police

Zie ook
Copland (doorverwijspagina)